Die Druga Crnogorska Liga 2013/14 war die achte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 18. August 2013 und endete am 31. Mai 2014.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2014/15 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte.

Nach dem Rückzug von FK Čelik Nikšić vor Saisonbeginn und FK Zora Spuž für die kommende Saison konnten die beiden Letztplatzierten die Liga halten.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die nach Ablauf der regulären Saison dritt- bzw. zweitplatzierten Teams spielten in Hin- und Rückspiel gegen die zehnt- und elftplatzierten Teams der ersten Liga. Die Spiele wurden am 4. und 8. Juni 2014 ausgetragen.

|}
FK Berane stieg auf, während FK Jezero Plav zweitklassig blieb.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Druga Crnogorska Liga
 Ehrentafel auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14